Serralada Central (Colòmbia)
 Cordillera Central (República Dominicana)
 Cordillera Central (Puerto Rico)